Continamo peut désigner :

Toponymes

Continamo : localité de la paroisse civile de Marawaka dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Continamo : une rivière du bassin de l'Orénoque, intégralement situé dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme